John Powell (1947–2022) – amerykański lekkoatleta, dyskobol
 John Powell (ur. 1963) – brytyjski kompozytor muzyki filmowej